Intel Centrino (Centrino Mobile Technology) — маркетингова назва для платформи ноутбука від Intel, яка включає комбінацію центрального процесора, зв'язки материнська плата-чипсет і бездротового мережевого адаптера для ноутбука. Ця комбінація базується на процесорі Intel Pentium M або Core Solo/Core Duo, чипсета i855, i915 або i945 і чипа бездротового зв'язку (WLAN-чипа) 2100, 2915ABG або 3945ABG і інших майбутніх.

Також, як і процесор Pentium M, на якому базується «Centrino-Packet», ця розробка походить з дослідницького центру в Хайфі, Ізраїль.

Intel Centrino

Маркетинг
Інтел інвестував в рекламну кампанію з просування Centrino близько $300 млн, стверджуючи, що це рішення забезпечує більшу продуктивність, довше життя батарей і ширшу сумісність бездротового зв'язку. Через поширеність рекламної кампанії, багато споживачів помилково називають процесори Pentium M та Core «Centrino». В багатьох покупців також склалося враження, ніби тільки Centrino забезпечує бездротові мережі для ноутбуків.

Загалом агресивний маркетинг мав успіх, хоча Інтел довелося чути звинувачення в неправдивій та анти-конкурентній рекламі своїх продуктів.

Посилання 
 Інформація від Інтел 
 Intel Processor comparison table 

Процесори Intel
Мобільні комп'ютери